Ri Sŏl Ju (, ur. 28 września 1989 w Ch'ŏngjin) – żona przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una. Państwowe media Korei Północnej oficjalnie poinformowały o małżeństwie 25 lipca 2012 po tym, jak od dłuższego czasu para pojawiała się wspólnie podczas różnych uroczystości.

Według Cheong Seong-changa z południowokoreańskiego think tanku Sejong Institute, Ri Sŏl Ju ukończyła studia na Uniwersytecie im. Kim Il Sunga. Kim Dzong Un ożenił się z nią w 2009 roku, a rok później urodziło im się dziecko.

Rodzina

Przypisy

Bibliografia 
 

Członkowie rodziny najwyższych przywódców Korei Północnej
Urodzeni w XX wieku
Ludzie urodzeni w Ch’ŏngjin
Urodzeni w 1989